Prezioso – forma maschile del nome proprio di persona Preziosa
Giorgio Prezioso – disc jockey e produttore discografico italiano
Prezioso feat. Marvin – un gruppo di musica dance italiana 
Prezioso – personaggio del cartone animato di Hanna-Barbera

Pagine correlate
 Preziosa
 Preziosi